Òricum o Òricos () era una ciutat i un port d'Il·líria, no lluny d'Apol·lònia, situada a la desembocadura del riu Aous. Segons els Iambes al Rei Nicomedes, fou fundada pels habitants d'Eubea quan tornaven de la Guerra de Troia. Apol·loni de Rodes diu que era una colònia de la Còlquida, i Plini el Vell hi està d'acord. Òricum és conegut perquè va ser el lloc que els romans van fer servir com a punt de refugi per passar d'Hidros i Brundísium a Grècia.

L'any 214 aC la va conquerir Filip V de Macedònia, però pocs anys després Marc Valeri Leví, comandant de Brundísium, la va ocupar amb una sola legió i una petita flota, segons Titus Livi. Després de la Tercera Guerra Macedònica acabada el 168 aC, Luci Emili Paule va embarcar les tropes romanes victorioses a Òricum pel seu retorn a Itàlia, explica Plutarc.

Cèsar va desembarcar a Paleste i va marxar contra Òricum, on era estacionat un esquadró de la flota pompeiana. Els habitants de la ciutat van dir que no es volien enfrontar amb Cèsar i el seu governador Luci Manli Torquat li va entregar la ciutat. Va portar les poques naus que tenia al port de la ciutat i va bloquejar el port enfonsant-ne una. Gneu Pompeu, el fill de Pompeu Magne, va atacar aquest port i va aconseguir entrar. Va apropiar-se de quatre naus i va cremar la resta.

El seu port va continuar sent un punt important a l'Adriàtic durant l'Imperi. El port s'anomenava Panormos, segons Estrabó. Virgili diu que Òricum era famosa per la seva trementina, i altres autors parlen de la qualitat del seu boix. Herodes Àtic va restaurar la ciutat.

Modernament es va dir Erikhó (Ἰεριχῶ).

Referències 

Ciutats d'Il·líria
Colònies erètries